Alexandra z Cumberlandu (Alexandra Luisa Marie Olga Alžběta Tereza Vera; 29. září 1882, Schloss Cumberland – 30. srpna 1963, Hrad Glücksburg) byla manželka Fridricha Františka IV., velkovévody z Meklenburska-Zvěřínska. Jako taková byla poslední velkovévodkyní z Meklenburska-Zvěřínska od jejich sňatku 7. června 1904 až do doby, kdy velkovévoda abdikoval 14. listopadu 1918 po listopadové revoluci v roce 1918. Alexandra byla dcerou Ernesta Augusta, korunního prince z Hannoveru, a princezny Thyry Dánské.

Rodina 
Alexandra byla druhá nejstarší dcera a třetí dítě Ernesta Augusta, korunního prince z Hannoveru, a princezny Thyry Dánské, nejmladší dcery Kristiána IX. Dánského a Luisy Hesensko-Kasselské. Alexandra byla pra-pra-pravnučkou Jiřího III. Britského a Šarloty Meklenbursko-Střelické.

Manželství a děti 
Dne 7. června 1904 se v Gmundenu vdala za velkovévodu Fridricha Františka IV. Meklenburského, syna velkovévody Fridricha Františka III. Meklenburského a jeho manželky velkovévodkyně Anastázie Michailovny Ruské. Spolu měli 5 dětí:
 Fridrich František, dědičný velkovévoda Meklenburský (22. dubna 1910 – 31. července 2001). Sňatek s Karin Elisabeth von Schaper, dcerou Waltera von Schaper a jeho ženy baronesy Louise von Münchhausen.
 Kristián Ludvík Meklenburský, vévoda (29. září 1912 – 18. července 1996). Sňatek s princeznou Barborou Pruskou, dcerou Zikmunda Pruského a princezny Šarloty Sasko-Altenburské.
 Olga Meklenburská (1916–1917)
 Thyra Mekleburská (18. června 1919 – 27. září 1981)
 Anastázie Mekleburská (11. listopadu 1923 – 25. ledna 1979). Sňatek s princem Fridrichech Ferdinandem Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburským, synem prince Albrechta Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského a jeho manželky hraběnky Ortrudy Ysenbursko-Büdingenské.

Tituly a oslovení 
 29. září 1882 - 7. června 1904: Její královská Výsost princezna Alexandra Hannoverská a Cumberlandská
 7. června 1904 - 17. listopadu 1945: Její královská Výsost velkovévodkyně Meklenbursko-Schwerinská
 17. listopadu 1945 - 30. srpna 1963: Její královská Výsost velkovévodkyně vdova Meklenbursko-Schwerinská

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hannoverská dynastie
Britské princezny
Hannoverské princezny
Narození v roce 1882
Narození 29. září
Narození v Gmundenu
Úmrtí v roce 1963
Úmrtí 30. srpna
Úmrtí v Glücksburgu
Ženy
Meklenburské vévodkyně
Britské šlechtičny v 19. století
Britské šlechtičny v 20. století